Открытый чемпионат Женевы по теннису — 14-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Швейцарии городе Женеве, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 15 по 21 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Томас Беллуччи
 в парном разряде —  Хуан Себастьян Кабаль и  Роберт Фара

Общая информация 
Первым номером посева в одиночных соревнованиях стал Стэн Вавринка (4-й в мире на тот момент). Швейцарец смог выиграть титул на домашнем турнире, обыграв в финале третьего номера посева Марина Чилича (№ 11 в мире). Прошлогодний чемпион Томас Беллуччи защищал свой титул, однако во втором раунде уступил Федерико Дельбонису. В основном турнире приняли участие четыре представителя России. Из них лучше всех сыграл Андрей Кузнецов, который смог пройти в четвертьфинал.

В парном турнире победу одержали третьи номера посева Стив Джонсон и Сэм Куэрри, переиграв в финале первых номеров посева Равена Класена и Раджива Рама. Прошлогодние чемпионы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Стэн Вавринка обыграл  Марина Чилича со счётом 6-4, 7-6(11).
 Вавринка выиграл 3-й одиночный титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чилич сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 25-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Стив Джонсон /  Сэм Куэрри обыграли  Равена Класена /  Раджива Рама со счётом 6-4, 6-1.
 Джонсон выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Куэрри выиграл 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Женевы по теннису
 Мировой тур ATP 2016
 Мировой тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Швейцария
Теннис
Май 2016 года
2016